Saharastega est un genre éteint d’amphibiens qui, bien que décrit d'abord à partir d'un crâne, présente des similitudes avec Nigerpeton et, ensemble, les deux genres sont considérés comme des genres primitifs de temnospondyles.  Il a été découvert dans la formation de Moradi du Permien supérieur, dans le nord du Niger.

Description

Paléobiologie 
Comme avec ses autres parents, Saharastega ne s'est probablement jamais éloigné loin de l'eau où il était le mieux adapté pour vivre et chasser, bien que la plupart des amphibiens temnospondyles puissent sortir de l'eau.

Classification

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Paléontologie au Niger
Taxon fossile décrit en 2005